Némedi Lajos (1912–2006) germanista, egyetemi tanár
Némedi Lajos (1955–) politikus, közigazgatási szakértő